Екатерина Андре́ева:
 Андреева, Екатерина Алексеевна (в замужестве Бальмонт; 1867―1950) ― русский литератор, переводчик, мемуаристка, вторая жена поэта Константина Бальмонта.
 Андреева, Екатерина Владимировна (1900—1977) — советская писательница.
 Андреева, Екатерина Николаевна — эмигрантский историк, профессор Оксфордского университета, автор книги «Генерал Власов и русское освободительное движение».
 Андреева, Екатерина Олеговна (Паулина; род. 1988) — российская актриса театра и кино.
 Андреева, Екатерина Сергеевна (род. 1961 или 1965) — российская журналистка, телеведущая.
 Андреева, Екатерина Юрьевна (род. 1961) — искусствовед и куратор, арт-критик. См. также 
 Андреева, Катерина (белорусский журналист)